Репка Аттіла — угорський борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, чотириразовий чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, чемпіон Олімпійських ігор.
 Репка Борис Данилович — український співак (ліричний тенор), заслужений артист України.